Карл Гансен Остенфельд або Карл Еміль Гансен Остенфельд ( або ; 3 серпня 1873—16 січня 1931) — данський ботанік, міколог та альголог.

Біографія 
Карл Гансен Остенфельд народився 3 серпня 1873 року в місті Раннерс у Данії. Навчався у Копенгагенському університеті. У 1900 році Остенфельд став хранителем Ботанічного музею, а згодом професором Королівського ветеринарного та сільськогосподарського коледжу. У 1923 році Остенфельд став професором Копенгагенського університету та директором Ботанічного саду Копенгагена та займав ці посади аж до своєї смерті у 1931 році. Карл Остенфельд був членом Данської королівської академії наук.

Остенфельд відомий своїми науковими працями, присвяченими флорі Данії та Західної Австралії.

Вшанування 
Іменем Карла Остенфельда названі наступні географічні об'єкти Гренландії:
 Земля Остенфельда, 
 Нунатак Остенфельда, 
Також на честь Остенфельда названо декілька живих організмів:
  (=Plasmodiophora)

Наукові праці 
 Ostenfeld, C.H. & Johannes Schmidt (1901) Plankton fra det Red Sea|Røde Hav og Adenbugten. Videnskabelige meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening 1901: 141–182.

 Gelert, O. & Ostenfeld, C.H. (1902) Flora Arctica — containing description of the flowering plants and ferns, found in the Arctic regions, with their distribution in these countries, illustrated by numerous figures in the text.
 Part 1. Pteridophyta, Gymnospermae and Monocotyledones. Copenhagen, 1902. Full text 

 Ostenfeld, C.H. (1908) On the immigration of Biddulphia sinensis Grev. and its occurrence in the North Sea during 1903–1907 and on its use for the study of the direction and rate of flow of the currents. Meddelelser fra Kommissionen for Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser: Serie Plankton 1 (6): 1-44.

 Ostenfeld, C.H. & C.G. Johannes Petersen (1908) On the Ecology and Distribution of the Grass-Wrack (Zostera marina) in Danish Waters. Copenhagen, Centraltrykkeriet, 62 p. Series: The Danish Biological Station vol. 16.

 Ostenfeld, C.H. & Ove Paulsen (1910–1911) Marine plankton from the East-Greenland Sea (W. of 6° W. Long, and N. of 73° 30’ N. Lat.): collected by the «Danmark-Expedition» 1906–1908. Meddelelser om Grønland bd. 43 (11).
 I: List of diatoms and flagellates / by C.H. Ostenfeld. 1910
 II: Protozoa / by C.H. Ostenfeld. 1910
 III: Peridiniales / by Ove Paulsen. 1910
 IV: General remarks on the microplankton / by C.H. Ostenfeld and Ove Paulsen. 1911
 Ostenfeld, C. E. H. 1912. Some remarks on the International Phytogeographic Excursion in the British Isles. New Phytologist, 11: 114–127.
 Ostenfeld, C. H. (1912) Experiments on the Origin of Species in the Genus Hieracium (Apogamy and Hybridism). New Phytologist 11 (9): 347–354.

 Ostenfeld, C. H. (1915) Plants collected during the First Thule Expedition to the northernmost Greenland. Meddelelser om Grønland, 51 (10)
 Ostenfeld, C. H. (1915) Ruppia anomala sp. nov., an Aberrant Type of the Potamogetonaceae. Bulletin of the Torrey Botanical Club 42 (12): 659–662

 Ostenfeld, C. E. H. (1916) Contributions to West Australian Botany, part I: Introduction, The sea-grasses of West Australia. Dansk Botanisk Arkiv, 2(6): 1-44

 Ostenfeld, C. E. H. (1918a) Contributions to West Australian Botany, part II: Stray notes from the tropical West Australia. Dansk Botanisk Arkiv, 2(8) : 1-29

 Ostenfeld, C. E. H. (1918b) Contributions to West Australian Botany, part II: A revision of the West Australian species of Triglochin, Crassula (Tillaea) and Frankenia. Dansk Botanisk Arkiv, 2(8) : 30-55

 Ostenfeld, C. E. H. (1921) Contributions to West Australian Botany, part III: Additions and notes to the flora of extra-tropical W. Australia. Biologiske Meddelelser, Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 3(2): 1-144

 Ostenfeld, C. H. (1923) Critical Notes on the Taxonomy and Nomenclature of Some Flowering Plants from Northern Greenland (II Thule Expedition 1916–1918). Meddelelser om Grønland, 64

 Ostenfeld, C. H. (1923) Flowering Plants and Ferns from Wolstenholme Sound (ca. 76°30' N. Lat.) and Two Plant Lists from Inglefield Gulf and Inglefield Land (77°28' and 79°10' N. Lat.) (II Thule Expedition 1916–1918). Meddelelser om Grønland, 64: 189–206

 Ostenfeld, C. H. (1924) The Vegetation of the North-Coast of Greenland. Based upon the late Dr. Th. Wulff's collections and observations (II Thule Expedition 1916–1918). Meddelelser om Grønland, 64: 221–268
 Ostenfeld, C.H. (1925) Vegetation of North Greenland. Botanical Gazette 80 (2): 213–218.
 Ostenfeld, C. H. (1925) Some Remarks on Species and Chromosomes. American Naturalist 59 (662): 217–218.

 Ostenfeld, C.H. (1926) The flora of Greenland and its origin. Biologiske Meddelelser, Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 6, 1-71

 Ostenfeld, C.H. (1931) The distribution within Denmark of the higher plants Results of the topographic-botanical investigation. 1: A brief historical survey of the investigation. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, Naturvidenskabelig og Mathematisk Afd., 9. Række, 3(1)

 Ostenfeld, C.H. & Johannes Grøntved (1934) The Flora of Iceland and the Faroe Islands|Færoes. Copenhagen, 1934

Див. також 
Список ботаніків за скороченням

Примітки

Джерела 
 Paulsen, Ove, 1931. C.H. Ostenfeld. Botanisk Tidsskrift, bd. 41.
 Nelson, E. Charles & Mary J. P. Scannell, 1978. C.E.H. Ostenfeld's Western Australian plants in the Herbarium, National Botanic Gardens, Glasnevin. Glasra 2: 1-24.

Данські ботаніки
Данські альгологи
Данські мікологи